Stora Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gäddtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2,4 ha)
Stora Gäddtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (12,6 ha)
Stora Gäddtjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun och Örebro kommun,  (18,5 ha)
Stora Gäddtjärnet, sjö i Säffle kommun,  (10,5 ha)
Stora Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675478-147627), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 676030-149181), sjö i Rättviks kommun,  (14,3 ha)
Stora Gäddtjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (7,27 ha)
Stora Gäddtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn